Алекса́ндр Па́влович Матве́ев:
 Матвеев, Александр Павлович (1816—1882) — акушер-гинеколог, заслуженный профессор, ректор киевского Императорского университета св. Владимира.
 Матвеев, Александр Павлович  (1905—1946) — советский партийный и государственный деятель.